

Кизилташ — назва смт Краснокам'янка Ялтинської міської ради Автономної Республіки Крим до 1945 року
 Кизилташ — назва села Краснокам'янка Феодосійської міської ради Автономної Республіки Крим до 1945 року

Кизилташ — річка в Алтаї, права притока Чуї
 Кизилташ — присілок, Башкортостан, Кугарчинський район

Див. також 
 Кизил-Таш